Лучшие песни е компилационен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е през декември 2008 г.

Всички композиции са представени в оригинал.

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2008 година
Компилации